Konice (Tsjechië)
Koniče (Servië)